Big Business steht für:
 eine pejorative Bezeichnung für die angeblich oder real allzu große Macht großer Wirtschaftsunternehmen in Politik und Gesellschaft 
 Big Business (Band), US-amerikanische Stoner-Rock- und Sludge-Band

Filme:
 Originaltitel von Laurel und Hardy: Das große Geschäft, US-amerikanischer Kurzfilm von James W. Horne und Leo McCarey (1929)
 Originaltitel von Zwei mal Zwei, US-amerikanischer Spielfilm von Jim Abrahams (1988)
 Big Busine$$ (Dealers), britischer Spielfilm von Colin Bucksey (1989) 
 Big Business – Außer Spesen nichts gewesen (Unfinished Business), US-amerikanischer Spielfilm von Ken Scott (2015)

Siehe auch: